Ра́ймонд («Рэй») Ю́джин Сто́тлер (; 1940—2013) — американский бриолог.

Биография 
Рэй Стотлер родился 30 марта 1940 года в Пеории в семье Чарльз Раймонда Стотлера и его жены Марджи Уаниты Стотлер. Учился в Западноиллинойсском университете, в 1962 году окончил его со степенью бакалавра по биологии. Затем продолжил обучение в Южноиллинойсском университете в Карбондейле, где под руководством систематика Роберта Моленброка в 1964 году получил степень магистра. В 1968 году Стотлер защитил диссертацию — монографию части рода Frullania в Латинской Америке — на соискание степени доктора философии в Университете Цинциннати под руководством Маргарет Фулфорд. После этого он в продолжение года работал в Висконсинском университете в Милуоки.

В июле 1969 года в Мюнхене Раймонд Стотлер женился на .

С августа 1969 года Стотлер на протяжении 32 лет был профессором Южноиллинойсского университета. В 2001 году он ушёл на пенсию, став почётным профессором. Более 25 лет он работал научным сотрудником Ботанического сада Миссури. В 1996 году он был избран действительным членом Лондонского Линнеевского общества.

4 декабря 2013 года Раймонд Стотлер скончался.

Раймонд Стотлер был членом Ботанического общества Америки, Американского бриологического и лихенологического общества, Британского бриологического общества, Международной ассоциации по бриологии, Международной ассоциации по таксономии растений, Международного комитета по ботанической номенклатуре.

Некоторые научные публикации

Виды растений, названные в честь Р. Стотлера 
  — назван в честь Р. Стотлера и Б. Крэндолл-Стотлер

Примечания

Литература 
 
 

Ботаники США
Ботаники по алфавиту
Ботаники XX века
Ботаники XXI века
Бриологи
Члены Лондонского Линнеевского общества